Натуральне число 817
 817 рік до нашої ери
 817 рік нашої ери